

Cinema 
 Canvas – film del 2006 diretto da Joseph Greco
 Canvas – film del 1992 diretto da Alain Zaloum

Informatica 
 Canvas – elemento HTML
 Canvas – sistema di erogazione di contenuti didattici sul Web open source di Instructure

Musica 
 Canvas – album dei Thirty Stones del 2003
 Canvas – album di Robert Glasper del 2005
 Canvas – brano di Imogen Heap del 2009
 Canvas – gruppo musicale indie rock statunitense
 Canvas – album di Venegoni & Co del 2017

Altro 
 Canvas – tessuto resistente di tela di cotone